Fornet steht für:

Weiler in der Schweiz:

 Fornet-Dessous, Gemeinde Petit-Val, Kanton Bern
 Fornet-Dessus, Gemeinde Lajoux JU, Kanton Jura

Orte in Frankreich:
 Fornet, Gemeinde Curienne, Département Savoie

Fornet ist der Familienname folgender Personen:
 Raúl Fornet-Betancourt (* 1946), kubanischer Philosoph
 Thomas Fornet-Ponse (* 1979), deutscher katholischer Theologe